II Игры островов Индийского океана прошли в 1985 году в Маврикий. В соревнованиях приняло участие 6 стран (дебютировал Мадагаскар), которые состязались в 13 дисциплинах.

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты футбольного турнира

Игры островов Индийского океана
1985 год в спорте